Tränkebach ist ein Gewässername:

 Tränkebach (Gauchach), rechter Zufluss der Gauchach bei Unterburg (Stadt Löffingen), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Tränkebach oder eher Tränkbach (Hegbach), rechter Zufluss des Hegbachs oder Heegbachs nach dem Flugplatz Egelsbach, Landkreis Offenbach, Hessen
 Tränkebach (Main), rechter Zufluss des Mains im Stadtteil Bergen-Enkheim (Enkheimer Ried), Frankfurt am Main, Hessen
 Tränkebach (Ramsbach), rechter Zufluss des Ramsbachs (zur Körsch) bei Degerloch, kreisfreie Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg
 Tränkebach (Schildau), rechter Zufluss der Schildau nahe Seesen, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Siehe auch:
 Tränkbach